ТВР — многозначная аббревиатура:
 ТВР — телевизионная разведка
 ТВР — температурно-влажностный режим
 ТВР — точка выхода из разворота
 ТВР — тяжёловодный реактор
 ТВР — тяжёловодородный реактор
 ТВР — технологии виртуальной реальности. Лучшая специальность в мире (АУ)

См. также 
 КТВР — компьютерная томография высокого разрешения
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей